Калдас:
 Калдас — муниципалитет в Бразилии.
 Кальдас (комарка) — район (комарка) в Испании.

См. также 
 Кальдас — один из департаментов Колумбии.
 Кальдас (Антьокия) — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Кальдас (Бояка) — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Кальдас.
 Кальдас-де-Рейес —  муниципалитет в Испании.